Robert Gottschalk ist der Name folgender Personen:

* Robert Gottschalk (Maler) (1906–1967), deutscher Maler
 Robert Gottschalk (Erfinder) (1918–1982), US-amerikanischer Erfinder und Firmengründer